Cosso Cornélio Lêntulo Getúlico — cônsul romano em 1 a.C.
 Cosso Cornélio Lêntulo (cônsul em 25) — cônsul romano em 25, filho do anterior
 Cosso Cornélio Lêntulo (cônsul em 60) — cônsul romano em 60, filho do anterior

Desambiguações de antropônimos
 
Desambiguações de história